Oak Grove (Alabama).
 Oak Grove (Carolina del Sud).
 Oak Grove (Illinois).
 Oak Grove (Kentucky).
 Oak Grove (Louisiana).
 Oak Grove (Minnesota).
 Oak Grove (Franklin County, Missouri).
 Oak Grove (Oregon).
 Oak Grove (Tennessee).